Zia kan betrekking hebben op:

Zia (boek), boek van de Amerikaanse kinderboekenschrijver Scott O'Dell;
Zia (stam), een inheemse stam in New Mexico, USA;
Mohammed Zia-ul-Haq, een voormalig Pakistaans militair en politicus.
Zia (Kos), een plaats op het Griekse eiland Kos